William Morrison peut faire référence à :

Arts et littérature 
  (1857–1921), photographe américain ;
  (1881–1973), poète irlandais ;
 Joseph Samachson ou William Morrison (1906–1980), écrivain américain de science-fiction ;
 , réalisateur canadien de vidéoclips et musicien.

Business 
  (1785-1866), commerçant canadien de fourrures ;
  (1874–1956), fondateur de la chaîne de supermarchés Morrisons.

Politique 
  (1824–1909), représentant américain de l'Illinois ;
  (1878–1947), homme politique canadien et maire de Hamilton, Ontario ;
  (1891–1970), ancien membre de l'Assemblée législative de l'Alberta ;
 William Morrison, 1er vicomte Dunrossil (1893–1961), homme politique britannique et gouverneur général de l'Australie ;
  (1903–1960), maire de Charleston, Caroline du Sud ;
  (1928–2013), membre de la Chambre des représentants australienne ;

Science 
 , jardinier et collectionneur de plantes employé aux jardins de Kew, 1824-1839 ;
  (1850-1927), inventeur de la première voiture électrique ;
  (1860–1926), dentiste et inventeur américain connu pour avoir mis au point la machine à barbe à papa.

Sports 
  (1850–1910), joueur de cricket Néo-Zélandais ;
  (1875-1944), joueur écossais de l'union internationale de rugby.

Autres personnalités 
  (1794–1838), architecte irlandais ;
  (1867–1918), missionnaire américain connu pour ses actions au Congo belge ;
  (1906–1977), avocat, enquêteur en matière d'homologation et chercheur généalogique ;
  (1942-), historien canadien du Nord canadien ;
  (1943–2013), chef scout du Royaume-Uni et des territoires d'outre-mer.

Voir aussi